Clacton ist:
 eine Stadt in Südostengland, siehe Clacton-on-Sea
 Clacton (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 ein Lokalstil der neolithischen Grooved ware
 eine altpaläolithische Kulturgruppe bzw. Technik der Feuersteinbearbeitung, siehe Clactonien.